Benjamin Goodwin Chitwood (1907-1972), un entomologiste et nématologiste américain
 Joie Chitwood (1912-1988), un pilote automobile d'IndyCar et homme d'affaires américain